Bear Creek Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Creek Airport (Georgia)
 Bear Creek Airport (Kalifornien)
 Bear Creek Airport (North Carolina)